Qingyang bezeichnet:

 die bezirksfreie Stadt Qingyang (庆阳市) in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Qingyang
 den Stadtbezirk Qingyang (青羊区) der Stadt Chengdu in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Qingyang (Chengdu)
 den Kreis Qingyang (青阳县) der Stadt Chizhou in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Qingyang (Chizhou)
 die Großgemeinde Qingyang (青羊镇) im Stadtbezirk Fuling in der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Qingyang (Fuling)
 die Großgemeinde Qingyang (庆阳镇) im Kreis Huinan in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Qingyang (Huinan)
 die Großgemeinde Qingyang (青阳镇) der Stadt Jiangyin in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Qingyang (Jiangyin)
 die Großgemeinde Qingyang (青羊镇) im Kreis Pingshun in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Qingyang (Pingshun)
 die Großgemeinde Qingyang (庆阳镇) der Stadt Shangzhi in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Qingyang (Shangzhi)
 die Großgemeinde Qingyang (青阳镇) im Kreis Sihong in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Qingyang (Sihong)
 die Großgemeinde Qingyang (青阳镇) im Kreis Zouping in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Qingyang (Zouping)
 die Nationalitätengemeinde Qingyang der Miao, Gelao und Dong (青阳苗族仡佬族侗族乡) im Kreis Shiqian in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Qingyang (Shiqian)
 das Straßenviertel Qingyang (青阳街道) der Stadt Jinjiang in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Qingyang (Jinjiang)
 das Straßenviertel Qingyang (庆阳街道) im Stadtbezirk Wensheng in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Qingyang (Wensheng)
 die Staatsfarm Qingyang (庆阳农场) im Kreis Yanshou der Stadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Qingyang (Yanshou)
 den Qingyang-Tempel in Chengdu (成都青羊宫) in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Qingyang Gong